Rôdeur peut désigner :
 les Rôdeurs dans Donjons et Dragons ;
 les Rôdeurs sont dans la première traduction du Seigneur des anneaux, le nom commun des Dúnedain du Nord (remplacé par Coureurs dans la seconde traduction) ;
 les Rôdeurs dans L'Apprenti d'Araluen ;
 les Rôdeurs dans The Walking Dead, aussi appelés Zombies ;
 plusieurs personnages nommés Rôdeur, super-vilains successifs évoluant dans l'univers Marvel ;
 un ranger du Donjon de Naheulbeuk, qui se vante souvent de sa polyvalence ; 
 Le Rôdeur, le titre québécois de Night Call, film américain écrit et réalisé par Dan Gilroy, sorti en 2014 ;